Пералада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 43,61 км². Население — 1 826 человек (на 2010 год).

Достопримечательности 
 замок Пералада во французском стиле, восстановлен в XIX веке

Знаменитые земляки 
 Хуан Томас де Рокаберти — великий инквизитор

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Peralada 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Instituto de Estadística de Cataluña 

Муниципалитеты Жироны